EPN eller epn, akronymerne henviser til forskellige artikler:

 erhverv på nettet – epn.dk, dansk erhvervsportal.
 Educational Podcast Network – uddannelses-network bestående af en blanding af blogging og radioudsendelser.
 Electronic Payments Network – @epaynetwork, international betalingsservice.
 European Terrestrial Reference System Permanent Network – EUREF Permanent Network, GPS-network i Europa.